Cph eller CPH kan henvise til flere artikler:

 Københavndets engelske navn, Copenhagen, kan forkortes CPH
 CPHIATA-kode for Københavns Lufthavn
 CPHICAO-kode for nu nedlagte 
 CPH Privathospital

Se også 
 Kbh (flertydig)
 København (flertydig)
 Copenhagen (flertydig)